Хоризонт може да се отнася за:

 Хоризонт – границата между земята и небето,
 програма „Хоризонт“ на Българското национално радио,
 тракийска могила „Хоризонт“ – част от тракийския култов център край с. Старосел,
 група „Хоризонт“ – българска рок група,
 съветски изкуствен спътник „Хоризонт“.